Cléry kan syfta på:
 Cléry, Côte-d'Or
 Cléry, Savoie